— первая линия метрополитена Саппоро, открытая в 1971 году.

Включает 16 станций и имеет протяжённость 14,3 км. Первый пусковой участок линии — Кита-24-Дзё — Макоманай — первая по старшинству линия метро в Саппоро. Вся линия полностью автоматизирована, на всех станциях установлены автоматические платформенные ворота.

Станции

Примечания

Ссылки 
 Метрополитен Саппоро на портале urbanrail.net

Намбоку